Третья столица может обозначать:

 Третья столица — образ и бренд некоторых российских городов, сравниваемых с двумя признанными столицами Москвой и Санкт-Петербургом.
 Третья столица — город, который в истории страны стал третьей столицей по счёту (после предыдущих двух).
 Третья столица — историко-культурный и информационно-просветительский проект, приуроченный к 300-летию города Омска.
 Третья столица — еженедельная общественно-политическая газета мэрии Омска.
 Третья столица («Мать-мачеха») — роман писателя Бориса Пильняка 1923 года.
 Третья столица — альбом рок-музыканта Александра Башлачёва 1985 года.